Een verkeersweg:
 N737 (Frankrijk)
 N737 (Nederland), zie Provinciale weg 737

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing